Lewry est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1971), joueur anglais de cricket
 (1929-1987), académicien anglais sur la logique
 (1919-1992), homme politique canadien  de la Saskatchewan

Homonymie de patronyme